Katarakt (televisieserie), een VRT-serie

Zie ook 
 Cataract (doorverwijspagina)